Klausul kan syfta på:

 Klausul – en tilläggsparagraf som tillfogats en rättshandling
 Klausul (logik) –  i satslogiken ett sätt att i steg och med endast behovet av operatorerna "¬ (icke)" och " ∨ {\displaystyle \lor } \lor (eller)" kunna bilda nya premisser